Батон:

 Батон — булочний виріб довгастої форми.
 У давньогрецькій міфології ім'я візника Амфіарая. Див. Елатон.
 Ба́т(т)он він (від  — кнопка) — жаргонна назва кнопки або клавіші на комп'ютерній клавіатурі.
 Батон (від ) — позиція в покері TexasHold'em перед блайндамі.
 Батон — в цирку у клоуна бамбукова палиця з розщепленим кінцем для видавання гучного звуку при ударах.
 Батон — одна з неофіційних назв зовнішнього акумулятора для смартфонів і планшетів.

Прізвище
 Рене Еммануель Батон (1879—1940) — французький композитор та дирижер.

Див. також 
 Батон-Руж
 Баттон
 Батончик
 Батоні (значення)